Грос — фамилия.

Известные носители:
 Грос, Ана (род. 1991) — словенская гандболистка.
 Грос, Ежи (1945—2018) — польский легкоатлет, марафонец.
 Грос, Жорж (1893—1959) — немецкий (ГДР) живописец, график и карикатурист.
 Грос, Карой (1930—1996) — венгерский партийный, политический и государственный деятель; Генеральный секретарь ЦК ВСРП (1988—1989), премьер-министр Венгрии (1987—1988).
 Грос, Мануэла (род. 1957) — немецкая (ГДР) фигуристка выступающая в парном разряде, впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Грос, Николаус (1898—1945) — немецкий общественный деятель.
 Грос, Паскаль (род. 1991) — немецкий футболист, полузащитник.
 Грос, Пьеро (род. 1954) — итальянский горнолыжник.

См. также 
 Гро
 Гросс
 Ботгрос